Mohyła (herb) rum.  Movilă, pol. mogiła – herb, m.in. hospodarów wołoskich Mohyłów, inny niż polski Mogiła (herb szlachecki)
 Piotr Mohyła – biskup, prawosławny metropolita kijowski, święty.
 Jeremi Mohyła – książę, hospodar wołoski, 
 Szymon Mohyła – hospodar wołoski
 konstantyn Mohyła – hospodar wołoski
 Raina Mohylanka – księżniczka wołoska, żona Michała Wiśniowieckiego, matka m.in. Jeremiego Wiśniowieckiego
 Maria Mohylanka – księżniczka wołoska, żona Stefana Potockiego
 Anna Mohylanka – księżniczka wołoska, żona Stanisława Rewery Potockiego
 Kamiana Mohyła – stanowisko archeologiczne nad rzeką Mołoczna w obwodzie zaporoskim na Ukrainie.